Łany bezeichnet Dörfer in Polen:
 Łany (Wodzisław), ein Dorf im Powiat Jędrzejowski der Woiwodschaft Heiligkreuzz; siehe Gmina Wodzisław
 Łany (Krasnystaw), ein Dorf im Powiat Krasnostawski der Woiwodschaft Lublin; siehe Krasnystaw (Landgemeinde)
 Łany (Gościeradów), ein Dorf im Powiat Kraśnicki der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Gościeradów
 Łany (Markuszów), ein Dorf im Powiat Puławski der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Markuszów
 Łany (Czernica) (dt. Lanisch), ein Dorf im Powiat Wrocławski der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Czernica
 Łany, dt. Lohnau, ein zweisprachiges Dorf im Powiat Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski der Woiwodschaft Opole
 Łany (Rudziniec) (dt. Lohnia), ein Dorf im Powiat Gliwicki der Woiwodschaft Schlesien